Mysterium (von altgriechisch μυστήριον mystērion „geheimer Kult“) steht für:
 Mysterium, ein Geheimnis
 Mysterium (1921), deutscher Spielfilm von Martin Berger
 Mysterium (Spiel), kooperatives Gesellschaftsspiel
 Mysterium (Skrjabin), Musikfragment von Alexander Skrjabin

Mysterion ist der Name von:
 Mysterion, Alter Ego der Southpark-Figur Kenny
 Mysterion, Album der norwegischen Black-Metal-Band Tulus (1998)

Siehe auch:
 Mysterium Cosmographicum (Buch von Johannes Kepler 1596)
 Mysterium fidei (dritte Enzyklika des Papstes Paul VI.)
 Mysterium tremendum (das Göttliche als Gegenstand ehrfürchtigen Erschauerns)
 Mysterien (Begriffsklärung)
 Mystery (Begriffsklärung)